Элара:

 Элара — в древнегреческой мифологии дочь Орхомена, мать Тития (отец — Зевс). От гнева Геры была спрятана Зевсом под землю, где и родила сына-великана.
 Элара — спутник Юпитера.
 Элара — НПК в Чебоксарах.
 Элара — тамильский царь ок. 205—161 гг. до н. э.